

Cinema 
 The Vortex – film del 1913 diretto da Milton J. Fahrney
 The Vortex – film del 1918 diretto da Gilbert P. Hamilton
 The Vortex – film del 1928 diretto da Adrian Brunel
 The Vortex – film del 2012 diretto da Peter Paul Basler

Teatro
 The Vortex – commedia di Noël Coward del 1924

Televisione
 The Vortex – film per la televisione del 1969 diretto da Philip Dudley